Об'єкти NGC
Жираф (сузір'я)
Планетарні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1787